Popolous (popoloso in lingua inglese) può indicare:

 Popolous – studio di architettura 
 Popolous - gruppo musicale italiano
 Popolous – serie di videogiochi
 Popolous – videogioco del 1989, primo capitolo dell'omonima serie